Hantonne kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Southampton (grevskapshuvudort), England, 
 Southampton (grevskap), England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar